Detta är en lista över sjöar i Svenljunga kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Svenljunga kommun.

Lista

Externa länkar

Svenljunga kommun
 Lista